Râul Lupul se poate referi la:

 Lupul - afluent al râului Bârlad
 Lupul - afluent al râului Dămuc